Caymanostella är ett släkte av sjöstjärnor. Caymanostella ingår i familjen Caymanostellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Caymanostella